William Porter White (1769 - 1842), comerciante estadounidense, a veces mencionado incorrectamente como Guillermo Pío White
 William Arthur White (1824 - 1891), diplomático británico
 William Hale White (1831 - 1913), escritor y funcionario británico
 William Howard "Bill" White (1954), político estadounidense